Леонид Гуткин:
 Гуткин, Леонид Гарриевич (род. 1961) — советский и российский рок-музыкант, бас-гитарист, фаготист, композитор и саунд-продюсер, участник рок-групп «Автограф» и «Balls of Fire».
 Гуткин, Леонид Давыдович (род. 1938) — советский футболист, нападающий.